Marc Edmund Jones, né le  à Saint-Louis (Missouri) et mort le , est un écrivain, scénariste et astrologue américain.

Biographie

Astrologue 
Il est fréquemment appelé .

Marc Edmund Jones est l'inventeur des sept Jones patterns (dessins planétaires) qui sont notamment explicités par Alexander Ruperti et Marief Cavaignac dans le second tome ("Dessins planétaires") de leur livre La géométrie du ciel:
 dispersion
 balançoire ou bascule
 locomotive
 coin ou fagot
 panier ou seau
 trépied
 éclatement.

Ces dessins planétaires correspondraient à la répartition globale des planètes dans le thème astral.

Scénariste 
De 1913 à 1929, il écrit les scénarios d'une cinquantaine de court-métrages et films.

Bibliographie (sélective) 
Marc Edmund Jones a écrit plus de douze livres sur l'astrologie.

 , M. E. Jones, How To Learn Astrology: A Beginner's Manual (édition originale de Apprendre l'Astrologie), Copyright 1941, éd. Shambhala Publications Inc. (Boulder), 1977, 
 , M. E. Jones, The Guide To Horoscope Interpretation, Copyright 1941, éd. New Age Books (New Delhi), 2003, 
 , M. E. Jones, Astrology: How & Why It Works, Copyright 1945, éd. Aurora Press (Santa Fe), 1993, 
 , M. E. Jones, Fundamentals Of Number Significance, éd. Sabian Publishing Society (Stanwood (Washington)), 1978, 
 , M. E. Jones, The Counseling Manual In Astrology: a long-tested method for accuracy, éd. American Federation of Astrologers (Tempe (Arizona)), publié à titre posthume (1982), .
 , M. E. Jones, The Sabian Symbols In Astrology: A Symbol explained for each degree of the Zodiac, éd. Aurora Press (Santa Fe), 1993,

Notes et références

Liens externes 
 
 "A Photo Essay of the Life and Work of Dr. Marc Edmund Jones" par Diana E. Roche

Astrologue américain
Astrologue du XXe siècle
Naissance à Saint-Louis (Missouri)
Naissance en octobre 1888
Décès à 91 ans
Décès en mars 1980
Décès dans l'État de Washington